plateau (geografie), een hooggelegen gebied of hoogvlakte
Plateau (departement), een departement van Benin
Plateau (staat), een staat in Nigeria
Plateau (stoeltjeslift), een stoeltjeslift in Italië
Plateau (bouwkunst), een vlak gedeelte aan een gebouw
Joseph Plateau, een Belgische wis- en natuurkundige
Plateau, een gebouw van de Universiteit Gent
Joseph Plateauprijs, een filmprijs in België
Probleem van Plateau, een wiskundig probleem
Plateau Penutian, indianentaal in het noordwesten van de Verenigde Staten
Plateau (uitgeverij), een christelijke uitgeverij
Plateau (seksuologie), seksuele opwinding fase

Zie ook
Plateaux (doorverwijspagina)